A Avenida Europa é uma avenida da cidade de São Paulo, uma via que atravessa a região dos Jardins, no distrito de Pinheiros. Tem, em continuação, a avenida Cidade Jardim, à medida que se afasta do centro da cidade. 

Famosa pelo comércio de carros esportivos, sendo apelidada de "Zoropa". Trata-se de endereço onde pessoas do Brasil todo se dirigem para comprar ou apreciar, marcas como Audi, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Bentley e Aston Martin. Fora outras marcas como Citroën, Subaru, Mitsubishi, Kia Motors, Hyundai, Suzuki e a pequena Smart. Existem também algumas lojas de carros usados de luxo na avenida, com destaque para veículos com vitrine exuberante, outras como Fórmula Blindados, Carros, Automiami, Platinuss, concessionária e importadora de veículos.

Museus 
 Museu da Imagem e do Som - MIS - Avenida Europa, 158 
 Museu Brasileiro da Escultura - MUBE - Rua Alemanha, 221

Ligações externas 
 Avenida Europa no Google Maps

Europa